Лукаше́нко — украинская и белорусская фамилия. Образована от уменьшительной формы Лукаш (от имени Лука). Известные носители:

 Лукашенко, Александр Григорьевич (род. 1954) — президент Белоруссии с 1994 года.
 
 Лукашенко, Владимир Владимирович (род. 1980) — советский и украинский спортсмен и тренер.
 Лукашенко, Галина Родионовна (род. 1955) — жена Александра Лукашенко.
 Лукашенко, Георгий Михайлович (1935—1990) — советский учёный, физико-химик.
 Лукашенко, Дмитрий Александрович (род. 1979) — председатель центрального совета белорусского объединения «Президентский спортивный клуб», сын Александра Лукашенко.
 Лукашенко, Марк Харитонович (1908—1949) — советский инженер-металлург.
 Лукашенко, Николай Александрович (род. 2004) — сын президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.
 Лукашенко, Фёдор Владимирович (род. 1974) — белорусский футболист.

См. также